Якоб Рейнгольд Шпильман (1722—1783) — немецко-французский врач и химик.

В 1755 г. назначен профессором на медицинском факультете страсбургского университета, в 1759 г. — профессором по химии, фармакогнозии и ботанике на том же факультете. Почетный член СПб. АН c 05.03.1764.

Напечатал: «Institutiones chemicae praelectionibus academicis accommodatae» (Страсбург, 1763, 66; французский перевод, П., 1770; немецкий перевод, Дрезден, 1783); «Institutiones materiae medicae» (Страсбург, 1774, 84). Последний труд издан был в немецком переводе в 1785 г., под заглавием «Anleitung zur Kenntniss der Arzneimittel zum Gebrauche der Vorlesungen» (Страсбург).

Ряд небольших химико-физиологических работ Шпильмана о молоке, моче, желчи, анализах различных минеральных вод и т. п. напечатан под заглавием «Kleine prakt. med. u. chemische Schriften» (Лейпциг, 1786).

Примечания

Литература 
 
 

Химики Франции
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук